Barclays Asia Trophy 2011 года — 5-й розыгрыш международного футбольного клубного турнира под названием — Premier League Asia Trophy, между командами из Европы и Азии, который состоялся летом с 27 по 30 июля 2011 года. В турнире участвовали три команды из Англии и одна из Гонконга. Все матчи прошли на стадионе «Гонконг Стэдиум». Победителем стал английский «Челси».

Команды 
Следующие четыре клуба приняли участие в турнире Barclays Asia Trophy 2011:

  Челси, Премьер-лига, Англия
  Астон Вилла, Премьер-лига, Англия
  Блэкберн Роверс, Премьер-лига, Англия
  Китчи, Первый дивизион, Гонконг

Результаты

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Barclays Asia Trophy на Facebook

Товарищеские турниры по футболу
2011 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Гонконге
Спорт в Китае в 2011 году
Июль 2011 года
Международные соревнования по футболу в Китае